HRC steht für:

 Härteprüfung nach Rockwell, siehe Rockwell (Einheit)
 Hard Rock Cafe, Restaurantkette
 Hillary Rodham Clinton, siehe Hillary Clinton
 Honda Racing Corporation
 Horizontal Redundancy Check, siehe Longitudinal Redundancy Check
 Human Rights Council, siehe UN-Menschenrechtsrat
 Human Rights Campaign
 Hamburger Ruderinnen-Club von 1925
 Hannoverscher Radsport Club von 1912
 Hamburger Rugby-Club
 Heart Rate Control, in der Ergometrie
 HRC: State Secrets and the Rebirth of Hillary Clinton, Buch (2014) über Hillary Rodham Clinton

hrc steht für:

 Niwer Mil (ISO-639-3-Code), eine der westozeanischen Sprachen in der New Ireland Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung